El término justicia puede referirse:

Derecho 
 a la Justicia, conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones;
 a la Justicia comunitaria, institución de derecho consuetudinario;
 a la Justicia española;
 a la Justicia Federal de La Plata;
 a la Justicia Federal de Salta;
 a la Justicia militar;
 a la Justicia procedimental;

Botánica 
 a la Justicia, también conocido como Jacobinia, un género botánico de plantas herbáceas perennes o, en jardinería, a una serie de plantas de flores grandes y vistosas;
 a la Justicia brandegeeana;
 a la Justicia gangetica;

Historia 
 a la Justicia en el Antiguo Egipto;
 al Justicia (cargo foral de Valencia);
 al Justicia de Aragón;
 al Justicia de Navarra

Virtud 
 a la Justicia conmutativa;
 a la Justicia (virtud);

Política 
 a la Justicia política;
 a la Justicia agraria;
 a la Justicia sin Estado, un libro de Bruce Benson;
 a la Justicia Nacional, un antiguo partido político peruano;
 a la Justicia y Verdad, una coalición política rumana;
 a la Ley y Justicia, un partido político polaco;

Cine y cómic 
 a Justicia para todos;
 a Justicia Joven;
 a Vance Astrovik, un personaje de Marvel Comics, conocido como Justicia;

Personas 
 a Justicia Acuña, la primera mujer ingeniera chilena y sudamericana;

Música 
 a Justicia o resistencia;
 a Justicia, el octavo álbum musical de Habeas Corpus;

Religión 
 al Maestro de Justicia, Jesús de Nazaret;

Geografía 
 a Justicia, un barrio de Madrid, España;

Además 
 a la Justicia ciega;
 a la Justicia climática;
 a la Justicia como equidad (idea);
 a la Justicia como equidad (libro);
 a la Justicia correctiva;
 a la Justicia de Paz;
 a la Justicia distributiva;
 a la Justicia indígena;
 a la Justicia intergeneracional;
 a la Justicia restaurativa;
 a la Justicia retributiva;
 a la Justicia social.